Junon est une déesse romaine.
 (3) Junon est un astéroïde.
 Junon (nom international : Juno) est une sonde spatiale.
 Junon est une ville côtière du jeu Final Fantasy VII.
  désigne plusieurs navires de la Marine française.